Guidimaka ou Guidimagha (Árabe: غيديماغا) é uma região da Mauritânia. Sua capital é a cidade de Sélibaby.

Limites 
Guidimaka faz divisa com a região de Assaba a nordeste, com o Mali a sudeste, com Senegal a sudoeste e com a região de Gorgol a oeste.

Departamentos 

Guidimaka está dividida em 2 departamentos:
 Ould Yenge
 Sélibaby

Demografia 

Regiões da Mauritânia